Slovo Chlumec je starší zdrobnělinou slova Chlum, což znamená „zalesněný kopec“.
Název Chlumec nese více obcí a jejich částí:
 1. Chlumec (okres Ústí nad Labem) – město v okrese Ústí nad Labem
 2. Chlumec (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 3. Chlumec (Olešník) – část obce Olešník v okrese České Budějovice
 4. Chlumec (Dačice) – část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec
nebo je součástí jejich názvu:
 5. Chlumec nad Cidlinou – město v okrese Hradec Králové
 6. Velký Chlumec – obec v okrese Beroun
 (6.) Malý Chlumec – část obce Velký Chlumec v okrese Beroun
 7. Vysoký Chlumec – obec v okrese Příbram

nebo také vrcholy:
 10. Chlumec (Konopišťská pahorkatina (399 m) – vrch východně od obce Tisem v okrese Benešov 
 11. Chlumec (Mirovická vrchovina) (483 m) – vrch jihozápadně od obce Bohostice v okrese Příbram 
 12. Chlumec (Poleňská pahorkatina) (489 m) – vrch západně od obce Křenice v okrese Klatovy 
 13. Chlumec (Křivoklátská vrchovina) (489,1 m) – vrch východně od obce Terešov v okrese Rokycany 
 14. Chlumec (Bolešínská kotlina) (516 m) – vrch východně od okresního města Klatovy 
 (4.) Chlumec (Dačická kotlina) (517 m) – vrch západně od vsi Chlumec (Dačice) části města Dačice v okrese Jindřichův Hradec 
 15. Chlumec (Plánická vrchovina, 534 m) (534 m) – vrch v Nepomucké vrchovině, severovýchodně od obce Vrčeň v okrese Plzeň-jih 
 16. Chlumec (Plánická vrchovina, 536 m) (536 m) – vrch jihovýchodně od obce Mochtín v okrese Klatovy 
 17. Chlumec (Rožmitálská pahorkatina) (537 m) – vrch západně od obce Chrást v okrese Příbram 
 18. Chlumec (Bukovohorská vrchovina) (616 m) – vrch severovýchodně od města Měčín v okrese Klatovy

Podobné názvy 
 Chlumek
 Chlumeček
 Chloumeček
 Chloumek
 Chlum
 Chlmec (rozcestník)

Externí odkazy